Czurda ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Czurda, Archäologin
 Elfriede Czurda (* 1946), österreichische Schriftstellerin
 Jutta Czurda (* 1955), deutsche Choreografin und Sängerin
 Kurt Czurda (1940–2023), österreichischer Geologe